Caviste peut faire référence à : 
 un métier dans la fabrication du vin ;
 un métier dans le commerce du vin ;
 un établissement commercial où travaille le caviste.